Sébastien Leclerc peut désigner :
 Sébastien Leclerc (1637-1714), un dessinateur, peintre, graveur et ingénieur militaire lorrain ;
 Sébastien Leclerc (1676-1763), un dessinateur, graveur et peintre français, fils du précédent ;
 Sébastien Leclerc (1970-), un homme politique français.